Droga I/21 – droga krajowa w zachodnich Czechach łącząca Cheb oraz znane uzdrowisko Mariánské Lázně z autostradą D5
 Droga I/21 – droga krajowa I kategorii w północno-wschodniej Słowacji